Langlois ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Langlois (1934–2020), kanadischer Eishockeyspieler
 Anabelle Langlois (* 1981), kanadische Eiskunstläuferin 
 Bruno Langlois (* 1979), kanadischer Radrennfahrer
 Catherine Langlois, Wirtschaftswissenschaftlerin und Spieltehoretikerin
 Chibly Langlois (* 1958), haitianischer Kardinal, Bischof von Les Cayes
 Charlie Langlois (1894–1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Ernest Langlois (1857–1924), französischer Romanist und Mediävist
 Eustache-Hyacinthe Langlois(1777–1837), französischer Maler und Kunsthistoriker
 François Dorval-Langlois de Fancan (1576–1628), französischer Geheimagent Kardinal Richelieus
 Gérard Langlois van Ophem (* 1940), belgischer Autorennfahrer
 Henri Langlois (1914–1977), französischer Filmarchivar
 Hippolyte Langlois (1839–1912), französischer General und Autor 
 Jean-Charles Langlois (1789–1870), französischer Offizier, Schlachtenmaler und Fotograf
 Jérôme-Martin Langlois (1779–1838), französischer Maler
 Lisa Langlois (* 1959), kanadische Schauspielerin
 Lloyd Langlois (* 1962), kanadischer Freestyle-Skier
 Louis Langlois (1872–1938), französischer Militär, Archäologe und Forschungsreisender
 Michael Langlois, Historiker, Epigrafiker, Papyrologe und Hochschullehrer

 Ted Langlois (* 1968), US-amerikanischer Skispringer
 Ubald Langlois (1887–1953), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Apostolischer Vikar von Grouard
 Victor Langlois (1829–1869), französischer Orientalist
 Yves Langlois (* 1945), französischer Filmeditor    

Siehe auch:
 Langlois (Oregon), ein Ort im Curry County, Oregon, USA
 Brücke von Langlois, eine durch mehrere Gemälde von Vincent van Gogh bekannt gewordene Brücke bei Arles in Frankreich.